ABCF steht als Abkürzung für:

 ABC Family, ein Fernsehsender in den Vereinigten Staaten 
 Access Border Control Function, ein Bestandteil des IP Multimedia Subsystem

Abkürzung